

Geografie
 Oignies (België), een dorp in Aiseau, in de Belgische gemeente Aiseau-Presles
 Oignies (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Oignies-en-Thiérache, een dorp en deelgemeente van de Belgische gemeente Viroinval

Personen
 de heilige Maria van Oignies
 Hugo van Oignies, een Maaslandse edelsmid uit de dertiende eeuw